Список тридцати наиболее загруженных грузовых аэропортов мира (по данным Airports Council International). Грузооборот представлен в метрических тоннах.

2007 окончательная статистика

2006 окончательная статистика

2005 окончательная статистика

2004 окончательная статистика

2003 окончательная статистика

2002 окончательная статистика

Примечания

См. также 
 Список наиболее загруженных аэропортов мира по взлётам-посадкам
 Список наиболее загруженных пассажирских аэропортов мира
 Список наиболее загруженных аэропортов мира по перевозке международных пассажиров
 Список аэропортов

Списки наиболее загруженных аэропортов